Union Street peut désigner :

 Union Street, une rue de Boston ;
 Union Street, une rue de Londres ;
 Union Street, une rue de New York ;
 , une rue de San Francisco ;
 Union Street, un album du duo britannique Erasure.